Пасо де Гвадалупе има више значења:

 Пасо де Гвадалупе, Ел Чамал (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де Гвадалупе (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику